Эрнан Дарио Бурбано (; родился 5 марта 1988 года в Сантандер де Кулихао, Колумбия) — колумбийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Санта-Фе».

Карьера 
Бурбано в детстве выступал за различные любительские команды, пока в возрасте 17 лет не был принят в молодёжную команду «Депортиво Кали». Для получения игровой практики Эктор на протяжении трех сезонов выступал на правах аренды за клубы второго дивизиона колумбийского чемпионата «Кордобу» и «Атлетико Ла Сабана», а также команду Примеры «Депортиво Пасто». 21 февраля 2011 года в матче против «Медельина» Бурбано дебютировал за «Депортиво Кали». 24 апреля в поединке против «Энвигадо» Эктор забил свой первый мяч за клуб и помог команде одержать победу.

В начале 2012 года Бурбано перешёл в мексиканский «Леон», выступающий в Лиге Ассенсо. 8 января в матче против «Коррекаминос» он дебютировал в новом клубе. 29 января 2012 года в поединке против «Торос Неса» Эктор забил первый гол за клуб. По итогам сезона Клаусуры 2012 «Леон» завоевал путевку в Лигу MX. 22 июля в матче против «Керетаро» Бурбано дебютировал в мексиканской Примере. В этом же поединке он забил свой первый гол, реализовав пенальти.

В начале 2014 года Эрнан перешёл в УАНЛ Тигрес. 5 января в матче против «Америки» он дебютировал за «тигров». 27 июля в поединке против своего предыдущего клуба «Леона» Бурбано сделал «дубль» забив свои первые голы за новую команду. Летом 2015 года Бурбано вернулся в «Леон». Летом 2018 года Эрнан стал игроком «Санта-Фе». 25 августа в матче против «Атлетико Букараманга» он дебютировал за новую команду.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на bdfa 
 
 Профиль игрока на BDFA 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Депортиво Пасто»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»